Александр Викторович Бутин — (род. 26 августа 1957, Новосибирск, РСФСР, СССР) — российский военачальник, первый заместитель Главнокомандующего Внутренними войсками МВД России (2010—2016). Генерал-полковник (2012).

Биография 
Родился в семье потомственных военных. В 1978 году с отличием окончил Новосибирское высшее военное командное училище МВД СССР. В 1978—1982 годах — командир взвода курсантов, в 1982—1985 годах — командир роты курсантов. В 1988 году с отличием окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе.

С 1988 года — командир батальона бригады особого назначения Центрального Управления ВВ МВД СССР. В 1989—1991 — заместитель командира оперативного полка дивизии Внутренних войск МВД СССР в Минске, в 1991—1994 — командир оперативного полка дивизии оперативного назначения в Пятигорске. В 1991 году полк под его командованием выполнял служебно-боевые задачи на территории Нагорного Карабаха (Степанакерт). Звание «полковник» получил досрочно.

В 1994—1996 годах — заместитель командира дивизии оперативного назначения в Краснодаре. В 1998 году окончил Военную академию Генерального штаба. В 1998—1999 годах — командир дивизии внутренних войск в Восточном округе ВВ МВД России; в 1999—2001 годах — командир дивизии оперативного назначения Северо-Кавказского округа ВВ МВД России во Владикавказе.

С 2001 года — первый заместитель командующего Приволжским округом ВВ МВД России. Указом Президента РФ от 8 ноября 2002 года присвоено очередное воинское звание «генерал-лейтенант».

С июня 2004 года — командующий Сибирским округом Внутренних войск МВД Российской Федерации. С сентября 2010 года — первый заместитель Главнокомандующего Внутренними войсками МВД России.

Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2012 года генерал-лейтенанту Бутину Александру Викторовичу присвоено воинское звание «генерал-полковник».

Неоднократно выполнял служебно-боевые задачи в составе объединённой группировки войск по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации.

31 октября 2016 года освобождён от должности первого заместителя главнокомандующего внутренними войсками МВД РФ и уволен с военной службы.

Состоит членом Клуба военачальников Российской Федерации (президент Клуба — генерал армии А. С. Куликов, давний товарищ и командир А. Бутина).

Награды 
 Орден «За военные заслуги»
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
 Медаль «За отличие в охране общественного порядка»
 Медаль «За отличие в воинской службе» II степени
 Медаль «За боевое содружество» (ФСБ)
 Медаль «За безупречную службу» I степени
 Медаль «За безупречную службу» II степени
 Медаль «За безупречную службу» III степени
 Медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «За воинскую доблесть» II степени (Минобороны)
 Медаль «За укрепление боевого содружества» (Минобороны)
 Медаль «За воинскую доблесть» (МВД)
 Медаль «200 лет МВД России»
 Медаль «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества»

Необычные факты 

В 1991 году воинская часть под командованием А. В. Бутина, дислоцированная в Степанакерте (Нагорный Карабах), вследствие предательства одного из солдат была взята представителями армянских вооружённых формирований. Все офицеры и солдаты более суток находились на территории части и не могли дать отпор, так как весь арсенал полка был захвачен. Позднее весь личный состав части и офицеры регионального подчинения (СКО ВВ МВД), находившиеся там в командировке, были отправлены в Ростов-на-Дону.

Семья 
Женат, имеет дочь.

Примечания

Ссылки 
 
 Сайт ВВ МВД России.
 Биографическая справка и интервью генерала А. В. Бутина. // «На боевом посту» (журнал ВВ МВД России). — 2009. — № 4. — С.12-15.

Выпускники Новосибирского военного института внутренних войск
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Военнослужащие внутренних войск МВД России